Makva – centro abitato del Botwsana, appartenente a Serowe, città del Botswana
 Makva – centro abitato della Nigeria
 Makva – corso d'acqua del Canada